Team DSM () – profesjonalna grupa kolarska z siedzibą w Niemczech, istnieje od 2005. W latach 2006-2011 znana była pod nazwą Skil-Shimano, a na początku sezonu 2012 jako Project 1t4i. Do 2015 roku grupa ta zarejestrowana była w Holandii.

Grupa należy do UCI WorldTeams.

Sezony

2022

Zwycięstwa

2021

Zwycięstwa

2020

Zwycięstwa

2019

Zwycięstwa

Nazwa grupy w poszczególnych latach

Linki zewnętrzne 
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2015

Niemieckie zawodowe grupy kolarskie
UCI ProTeams 2009
UCI World Tour 2013
UCI World Tour 2014
UCI World Tour 2015
UCI World Tour 2016
UCI World Tour 2017